Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Utrecht): conservatoriumgebouw en voormalig concertgebouw in Utrecht
 Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Den Haag): voormalig concert- en evenementengebouw in Den Haag
 Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Rotterdam): voormalig concert- en evenementengebouw in Rotterdam, van C.N. van Goor